Rafinha är artistnamnet på flera fotbollsspelare:
Rafinha (fotbollsspelare född 1985), egentligen Márcio Rafael Ferreira de Souza.
Rafael Alcântara, född 1993.
Rafael Gimenes da Silva, född 1993.